Tabula rasa ou table rase désigne le fait de recommencer à partir de zéro. Il peut désigner :
 Tabula rasa, un concept philosophique ;
 Tabula rasa, une œuvre du compositeur estonien de musique minimaliste Arvo Pärt de 1977 ;
 Tabula rasa, un album du groupe de musique expérimentale et industrielle Einstürzende Neubauten ;
 Tabula Rasa, un jeu vidéo créé par Richard Garriott et publié par NCsoft ;
 Tabula rasa, un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires ;
 Tabula rasa, un film de 1989 ;
 Tabula Rasa, un court métrage de Matthew Rankin paru en 2011 ;
 Tabula Rasa, une série TV belge de 2017 ;
 Tabula rasa, un épisode de la série télévisée Stargate Atlantis ;
 Tabula rasa, un épisode de la série télévisée Heroes.

Voir aussi 

Homonymie de titre